Бу́нге () — немецкая фамилия:

Персоналии 
 Бунге, Адольф Фридрихович (1830—1873) — помещик в Остзейском (Прибалтийском) краю.
 
 Бунге, Алехандро Вильфредо (род. 1951) — аргентинский прелат и ватиканский куриальный сановник.
 
 Бунге, Беневенуто Александрович (1848—1882) — доктор медицины.
 Бунге, Беттина (род. 1963) — немецкая теннисистка.
 Бунге, Владимир Александрович (1842—1895) — юрист.
 Бунге, Георг Георгиевич (1761—1815) — аптекарь, провизор Санкт-Петербургской аптеки, дворянин.
 Бунге, Георг-Фридрих (1722—1793) — в 1751 году получил в управление первую партикулярную киевскую аптеку.
 Бунге, Густав Александрович (1844—1920) — русский физиолог, химик, профессор Базельского университета.
 Бунге, Дмитрий Иванович (1888—1898).
 Бунге, Иван (Карл, Константин) Андреевич (Генрихович) (1840 — уп. 1875) — помещик, офицер.
 Бунге, Иван-Фридрих Георгиевич (Фридрих Иоганн; 1760—1822/1830) — аптекарь, членкор Санкт-Петербургской Академии наук (1804).
 Бунге, Куно Адольфович (1863—1927) — врач.
 Бунге, Марио (1919—2020) — аргентинский философ и физик, создатель холотехнодемократической концепции.
 
 Бунге, Рудольф Федорович (1866—?) — врач.
 Бунге, Сергей Иванович (1877—?) — окончил юридический факультет Варшавского университета.
 Бунге, Уильям (, 1928—2013) — американский географ.
 Бунге, Фёдор Андреевич (Фридрих-Георг) (1802—1897) — русский юрист и историк, исследователь Прибалтики.
 Бунге, Федор Фридрихович (1826—?) — чиновник городского управления Ревеля, юрист.
 Бунге, Фридрих Федорович фон (1860—1922) — вице-губернатор Сахалинской области, действительный статский советник.
 Бунге, Христиан Георгиевич (2-й) (1776—1857) — один из первых известных педиатров Киева.
 Бунге, Христофор Георгиевич (1781—1861) — русский медик, заслуженный профессор Московского университета; брат Христиана Бунге.
 Бунге, Эльза Беата (1734—1819) — шведская дворянка, ботаник и писательница.
 Бунге, Яков Георгиевич (1772—1812) — поручик, длительное время жил в Крыму.

Другое 
 Бунге Лимитед — американская компания, производитель продуктов питания.
 Земля Бунге — равнина на острове Котельный, названа в честь Александра Александровича Бунге.
 Бунге — город в Донецкой области Украины.

См. также 
 Bunge

Примечания